Кулунигый (устар. Кулун-Игый) — река в Ханты-Мансийском АО. Устье реки находится в 187 км по левому берегу реки Большой Юган. Длина реки составляет 34 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от города Нефтеюганск до впадения реки Иртыш, речной подбассейн реки — Обь ниже Ваха до впадения Иртыша. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13011100212115200048397.

Притоки (км от устья) 
 16 км: река Куйми (лв)
 Ай-Куйми (лв)
 32 км: река Унтыгигыйсап (лв)

Примечания 

Притоки Большого Югана
Реки Сургутского района